Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 97001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 października 1999 do 31 sierpnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

97001-97100

97101-97200

97201-97300

97301-97400

97401-97500

97501-97600

97601-97700

97701-97800

97801-97900

97901-98000

Przypisy 

Lista planetoid 097001-098000